Ketten bezeichnet:
 den Plural von Kette

Ketten heißen folgende geographischen Objekte:
 Ketten (Geisa), Ortsteil der Stadt Geisa in der Rhön, Wartburgkreis, Thüringen
 Ketten (Gemeinde Aigen), Katastralgemeinde und Ortschaft von Aigen im Ennstal, Bezirk Liezen, Steiermark

 Chotyně, Gemeinde im Okres Liberec, Tschechien
 Keteň, Ortsteil der Gemeinde Jičíněves, Okres Jičín, Tschechien

Ketten ist der Familienname folgender Personen:
 Henri Ketten (1848–1883), ungarischer Pianist und Komponist
 Johann Gabriel von der Ketten (1673–1746), Kanoniker an der Collegkirche St. Georg in Köln, Heraldiker und Genealoge

Siehe auch:
 Keten